Der Himmel brennt steht für:

 Der Himmel brennt (Film), französisch-italienischer Spielfilm von Yves Ciampi (1965)
 Der Himmel brennt (Lied), Lied von Wolfgang Petry (1982)